Přílepy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Přílepy (okres Kroměříž)
 Přílepy (okres Rakovník)
 Velké Přílepy (okres Praha-západ)